Еман — одиниця радіоактивності
 Еман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна